Mercedes-Benz O303 — серия междугородных и пригородных автобусов Mercedes-Benz, а также автобусное шасси, на котором строили свои автобусы другие производители. Серия имеет многочисленные модели и выпускалась с 1974 по 1992 год. Всего было изготовлено 25778 комплектных автобусов и 12307 автобусных шасси. Туристические модели O303 (O303-15RHD «Витязь» и O303-15RHS «Лидер») с 1995 по 2002 годы по лицензии выпускал также Голицынский автобусный завод из России. Через несколько лет производство таких автобусов в Голицыно было свёрнуто из-за высокой цены (стоимость одного автобуса 300000 долларов).

Технические характеристики

Примечания 

O303